Rue de la Gare est un odonyme des pays francophones.

Belgique 
 Rue de la Gare à Bruxelles

Suisse 
 Rue de la Gare à Lausanne

France 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après  et avant rue de la Mairie ; selon La Poste, il en existe près de , ce qui correspond à près de 8 % des communes françaises.

Parmi les rues de la Gare situées en France, on peut citer :

 la rue de la Gare à Paris ( de Paris) : située autrefois sur le territoire d’Aubervilliers annexé à Paris par décret du 

 la rue de la Gare à Paris ( de Paris, quartier de Bercy) : a pris le nom de rue Corbineau en 1864

 la rue de la Gare à Paris ( de Paris, quartier de la Salpêtrière) : a pris le nom de rue Edmond-Flamand en 1957
 la rue de la Gare à Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) : tient son nom de la Gare de Saint-Étienne-de-Montluc.

Odonymes voisins en France 
 la rue de la Gare-de-Reuilly à Paris ( de Paris aussi appelé arrondissement de Reuilly) : tient son nom de la gare de Reuilly aujourd’hui désaffectée
 la rue des Deux-Gares à Paris ( de Paris) : au voisinage de la gare de Paris-Nord et de la gare de Paris-Est
 l’avenue de la Gare à Nice : l’avenue du Prince-Impérial a pris le nom d’avenue de la Gare à la chute du Second Empire avant de prendre le nom d’avenue de la Victoire en 1918 puis d’avenue Jean-Médecin ; cette ancienne avenue de la Gare tenait son nom de la gare de Nice-Ville ; pour les Niçois il s’agit de « l’Avenue » 
 l’avenue de la Gare à Montluçon : en 1864 Napoleon III est venu inaugurer cette voie, elle porte actuellement le nom de Marx Dormoy ancien ministre et maire de Montluçon qui fut assassiné.
 le boulevard de la Gare  à Paris ( de Paris) a pris le nom de boulevard Vincent-Auriol en 1976 : il tenait son nom de l’ancienne gare d’eau qui existait au bord de la Seine, gare  qui a aussi donné son nom au quartier de la Gare (ou  de Paris)
 la place de la Gare à Metz (Moselle, Lorraine, France), devenue la place du Roi-George : la place tenait son nom de l’ancienne gare de Metz
 le port de la Gare  à Paris ( de Paris) : désigne une section des berges de la Seine et tient son nom de l’ancienne gare d’eau qui existait au bord de la Seine, gare  qui a aussi donné son nom au quartier de la Gare (ou  de Paris)
 la porte de la Gare  à Paris ( de Paris) : désigne une portion  des boulevards des Maréchaux et tient son nom de l’ancienne gare d’eau qui existait au bord de la Seine, gare  qui a aussi donné son nom au quartier de la Gare (ou  de Paris)
 le quai de la Gare  à Paris ( de Paris) : tient son nom de l’ancienne gare d’eau qui existait au bord de la Seine, gare  qui a aussi donné son nom au quartier de la Gare (ou  de Paris)

Voir aussi 
 
 
 Gare ferroviaire

Références 

Gare Rue
Gare